Пальви́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Пастель. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81200.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 50 км восточнее Тулузы, в 50 км к югу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 424 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 265 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 206 были экономически активными, 59 — неактивными (показатель активности — 77,7 %, в 1999 году было 74,3 %). Из 206 активных работали 194 человека (98 мужчин и 96 женщин), безработных было 12 (8 мужчин и 4 женщины). Среди 59 неактивных 28 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Ластузей (XV век). Исторический памятник с 1999 года.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн